Дружинник — член дружины. Слово применяется в следующих исторических значениях:
 член (гридь) княжеского отряда (войска) — дружины в древней Руси.
 член какой-либо боевой дружины — отряда революционеров-боевиков в 1905—1907 годах.
 член Добровольной народной дружины в СССР в 1958—1990 годах.